Walmart Soundcheck – EP di Big & Rich
 Walmart Soundcheck – EP di Ashley Tisdale